Хосе Гильермо «Мемо» Гидли (; родился 29 сентября 1970 года в Ла-Пасе, Мексика) — мексиканский автогонщик, периодически выступающий под американской гоночной лицензией. Вице-чемпион Формулы-Атлантик 1997 года.

Общая информация 
Мемо — один из трёх детей канадского рыбака-частника и внештатного автора газеты из Висконсина. У уроженца Ла-Паса есть две сестры: Луп и Шэрон.

В первые годы семья периодически жила на собственной яхте в заливе Сан-Франциско.

Спортивная карьера 
Гидли начал свою спортивную карьеру в восемь лет с мотокроссовых соревнований.

Вскоре после окончания средней школы, побывав на этапе серии CART на Лагуне-Секе, он загорелся идеей стать профессиональным автогонщиком. Первым шагом на пути к этой цели стало поступление в программу подготовки механиков Jim Russell Racing School. Подрабатывая в местном магазине, Мемо смог скопить достаточно денег, чтобы принять участие в серии USAC Russell Championship. В своей дебютной гонке уроженец Мексики завоевал поул и лидировал от старта до финиша. В 1992 году Гидли выигрывает этот чемпионат с двумя победами в 11 стартах.

В дальнейшем Мемо переходит в более серьёзные формулические серии: в 1995 году он в сезон дебюта завоёвывает вице-чемпионское звание в национальной Ф2000; в 1997-98 проводит два сезона в Формуле-Атлантик и оба соревновательных года заканчивает призёром абсолютного зачёта, выиграв за это время пять гонок.

В 1999 году Гидли удаётся добыть себе место боевого пилота серии CART, проведя, в общей сложности, десяток гонок сначала за Walker Racing, а затем за Payton/Coyne Racing. Особых результатов достичь не удалось, но первые очки были заработаны.

В следующие несколько лет Гидли периодечки выступает в роли «гонщика на замену» в серии CART и в её аналоге IRL IndyCar, проведя около 30 гонок и трижды попытавшись пробиться на старт Indy 500 (каждый раз неудачно). Лучшие результаты пришли к Гидли в 2001 году, когда Чип Ганасси принял решение посадить Мемо в кокпит своей второй машины вместо не оправдавшего ожиданий Николя Минасяна. В тот период было завоёвано три подиума и единожды он пролидировал в гонке наибольшее число кругов.

Дальнейшего продолжения карьера в этом виде автоспорта не получила и к 2004 году американец сосредотачивается на соревнованиях на выносливость, периодически стартуя в различных классах RSCS и ALMS. Лучшие результаты приходят к нему в 2005 году, когда выиграв одну гонку в классе прототипов и заработав 309 очков он становится шестым по итогам чемпионата RSCS.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль  на сайте Grand Am

Родившиеся в Ла-Пасе (Южная Нижняя Калифорния)
Автогонщики Мексики
Автогонщики США
Пилоты Atlantic Championship
Пилоты Indy Lights
Пилоты CART ChampCar
Пилоты IRL IndyCar
Пилоты Американской серии Ле-Ман
Пилоты Grand-Am
Пилоты 24 часов Дейтоны
Пилоты Инди-500 из США